Чемпионат Африки по самбо 2013 года прошёл в Касабланке (Марокко) 3 мая.

Медалисты

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Боевое самбо

Медальный зачёт

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

2013 год в самбо
Международные спортивные соревнования в Касабланке
Чемпионаты Африки в 2013 году
События 3 мая
Май 2013 года
Чемпионаты Африки по самбо
Чемпионаты Африки в Марокко
Спорт в Марокко в 2013 году